Grand Falls (franska: Grand-Sault) är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen New Brunswick, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Grand Falls ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Grand Falls är huvudsakligen platt. Grand Falls ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Grand Falls. Runt Grand Falls är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Grand Falls är det största samhället i trakten.

I omgivningarna runt Grand Falls växer i huvudsak blandskog.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i New Brunswick
Victoria County, New Brunswick